Okręty US Navy o nazwie USS  "Grayling":
 Pierwszy "Grayling" (SS-18) został zwodowany w 1909. Przemianowany na  w 1911. Wycofany ze służby w 1922.
 Drugi  był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1917-19.
 Trzeci  był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1917-19.
 Czwarty  był okrętem podwodnym typu Tambor. Zwodowany w 1940, zatonął we wrześniu 1943.
 Piąty  był okrętem podwodnym typu Tench. Jego budowę przerwano przed wodowaniem w 1945.
 Szósty  był okrętem podwodnym typu Sturgeon. Zwodowany w 1967 i skreślony z listy w 1997.

Grayling